Hellbusch ist Name bzw. Namensbestandteil folgender Personen:
 Hermann Hellbusch (1879–1968), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler
 Sigrid Westphal-Hellbusch (1915–1984), deutsche Anthropologin